

1 января 
 Анатра, Артур Антонович — одесский предприниматель, миллионер, основатель и владелец авиастроительных заводов, президент Одесского аэроклуба. Умер во Франции.
 Ежек, Ярослав (35) — чешский композитор, драматург и пианист. Умер от хронической болезни почек в Нью-Йорке.
 Захаров, Василий Григорьевич — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1940). Погиб в бою под Белёвом.
 Коковцов, Павел Константинович (80) — русский и советский востоковед-семитолог. Умер в блокадном Ленинграде.
 Владимир Матвеев (30) — Герой Советского Союза.

2 января 
 Бершадский, Сергей Владимирович — российский и советский дирижёр, композитор и аранжировщик, умер от голода в блокадном Ленинграде

3 января 
 Рутенберг, Пётр Моисеевич (63) — инженер, политический деятель и бизнесмен, активный участник русских революций 1905 и 1917 гг., впоследствии один из руководителей сионистского движения и организаторов Еврейского Легиона и Американского еврейского конгресса
 Синявин, Фёдор Фёдорович — Герой Советского Союза.

4 января 

 Дубинин, Владимир Никифорович (14) — участник Великой Отечественной войны, пионер-герой. Погиб от взрыва мины при разминировании входов в каменоломни вблизи Керчи.
 Ессель, Леон (70) — немецкий композитор еврейского происхождения. Умер в больнице после ареста гестапо.
 Николов, Йордан (25) — югославский македонский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, один из организаторов антифашистского сопротивления в Македонии. Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в перестреолке с болгарскими полицейскими.
 Сафонова, Ольга Васильевна (42) ― русская актриса и художница, дочь В. И. Сафонова, сестра А. В. Книпер и Е. В. Сафоновой, тётя В. С. Тимирёва. Умерла от голодав блокадном Ленинграде.
 Тоголок Молдо (81) — киргизский советский акын.
 Шепперд, Мелвин (58) — американский легкоатлет, четырёхкратный чемпион летних Олимпийских игр (1908, 1912)

5 января 
 Андронников, Владимир Николаевич (56) — русский революционер, партийный и государственный деятель. Репрессирован. Умер в советском лагере.
 Батуханов, Никита Фёдорович — министр народного просвещения Монгольской Народной Республики (1924—1928). Репрессирован. Умер в советском лагере. Реабилитирован посмертно.
 Модотти, Тина (45) — итальянский фотограф, актриса и революционерка. Умерла от инфаркта в Мексике.
 Смирнов, Алексей Максимович (51) — украинский советский режиссёр театра и кино. Умер в блокадном Ленинграде.
 Тойдт, Вильгельм (81) — немецкий теолог и псевдоучёный, руководящий сотрудник Аненербе.

6 января 

 Беляев, Александр Романович (57) — советский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы; умер от голода в оккупации.
 Де Байе-Латур, Анри (65) — бельгийский аристократ, граф; третий президент Международного олимпийского комитета (1925—1942).
 Мечёв, Сергей Алексеевич (49) — протоиерей, святой Русской православной церкви. Причислен к лику священномучеников, расстрелян по приговору военного трибунала

7 января 
 Мальсагов, Ахмед Татарханович — участник Великой Отечественной войны, Командир звена бомбардировщиков 5-го бомбардировочного авиационного полка. Герой России (посмертно). Погиб в бою
 Мунц, Оскар Рудольфович (70) — русский архитектор, педагог. Профессор, доктор архитектуры. Погиб в блокадном Ленинграде
 Остаев, Алексей Егорович (36) — военный лётчик, майор, участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза (1940). Погиб возвращаясь с боевого задания.
 Осьмак, Василий Александрович (71) — российский и украинский советский архитектор.

8 января 
 Воскобойник, Константин Павлович — русский националист, коллаборационист, первый
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 '''''''''' бургомистр Локотского самоуправления во время Великой Отечественной войны, создатель Национал-социалистической партии России. Погиб в бою с партизанами.
 Габяши, Султан Хасанович (50) — татарский и башкирский композитор, педагог и музыкально-общественный деятель. Член Союза композиторов СССР (с 1940 года).
 Кертис, Гебер Дуст (69) — американский астроном.
 Ларка, Андрес (62) — эстонский военный и политический деятель, умер в советском лагере.
 Меликян, Хачатур Беглярович — участник Великой отечественной войны, лейтенант, командир батальона 77-го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.

9 января 
 Грелевский, Казимеж (34) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Казнён в Дахау
 Колядов, Владимир (15) — несовершеннолетний партизан Великой Отечественной войны. 
 Павловский, Иосиф (51) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Погиб в Дахау.
 Рожицкий, Ежи (32) — — польский учёный, математик и криптограф, который совместно с Марианом Реевским и Генрихом Зигальским в январе 1933 года разгадал механизм машины «Энигма» Погиб на затонувшем корабле
 Рутерфорд, Джозеф Франклин (72) — — американский религиозный деятель, Свидетель Иеговы, второй президент Общества Сторожевой Башни.

10 января

11 января

12 января 
 Орловский, Владимир — (52) русский советский писатель-фантаст. Умер от голода в блокадном Ленинграде.
 Петляков, Владимир Михайлович (50) — советский авиаконструктор. Погиб в авиакатастрофе.
 Семёнов, Сергей Александрович (48) — русский советский писатель. Участник финской и Великой Отечественной войн. Умер во фронтовом госпитале.

13 января 
 Игнатовский, Владимир Сергеевич (66) — математик, физик, специалист в области оптической техники и теоретической оптики. Расстрелян по приговору военного трибунала. Реабилитирован посмертно.
 Флуг, Константин Константинович (48) — советский китаист. Ученик академика В. М. Алексеева. Научный сотрудник Азиатского музея Института востоковедения АН СССР (1925—1942)
 Шрамек, Эмиль (54) — блаженный Римско-католической церкви, священник, мученик, историк, библиофил. Казнён в Дахау

14 января 
 Святенко, Фёдор Трофимович (37) — Советский военный деятель.

15 января 
 Андреев, Николай Петрович (49) — русский советский фольклорист, литературовед.
 Смолячков, Феодосий Артемьевич (18) — снайпер 14-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 13-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта, красноармеец. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб от пули немецкого снайпера в районе Пулково.
 Чучин, Фёдор Григорьевич (58) — участник революционного движения в России, партийный и советский деятель, инициатор и один из первых организаторов советской филателии. Репрессирован.

16 января 
 Артур, герцог Коннаутский (91) — принц Великобритании, герцог Коннаутский и Страхарнский, Генерал-губернатор Канады (1911—1916)
 Летков, Андрей Иванович (38) — советский государственный деятель, народный комиссар электростанций СССР (1940—1942). Погиб при аварии на электростанции.
 Кэрол Ломбард (33) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар». Погибла в авиакатострофе

17 января 

 Зограф, Александр Николаевич (52) — российский и советский учёный-историк, специалист по античной нумизматике, доктор исторических наук. Умер в блокадном Ленинграде.
 Маркевич, Арсений Иванович (86) — историк Крыма, архивист, археолог, этнограф. Умер в блокадном Ленинграде
 Рейхенау, Вальтер фон (57) — немецкий генерал-фельдмаршал, командующий 6-й армией и группой армий «Юг». Обстоятельства смерти неясны.

18 января 
 Зиновьев, Василий Иванович (партизан) — партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою за город Холм
 Максименко, Максимилиан Степанович (63) — специалист в области электротермии, создатель отечественной электрометаллургической промышленности.

19 января 
 Александр Кретов — Герой Советского Союза.
 Орестад, Свен (91) — норвежский писатель и политический деятель, губернатор Эуст-Агдера. Министр сельского хозяйства (1906—1908)
 Фрунзе, Тимур Михайлович (18) — советский военный лётчик, лейтенант, сын политического деятеля и военачальника М. В. Фрунзе. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою под Старой Руссой.

20 января 
 Ахриев, Рашид Чахович — первый лётчик из народов Северного Кавказа. Погиб в бою.
 Кобланов, Фазыл Айтмухамедович (30) — советский политический деятель, председатель Исполнительного комитета Павлодарского областного Совета (1941—1942).
 Романовский, Гавриил Иванович (68) — российский пианист и музыкальный педагог. Репрессирован. Умер в советском лагере.
 Шабанбеков, Узеир Мусаевич — начальник УНКВД Алма-Атинской области (1936—1937). Репрессирован. Умер в советском лагере.

21 января 
 Бондаренко, Константин Иванович — советский художник-постановщик. Умер в блокадном Ленинграде.
 Вайнер, Славиша (38) — — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии (посмертно). Застрелился, чтобы не попасть в плен к немцам.
 Илич, Милан — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны. Народный герой Югославии (посмертно). Попался в засаду и был расстрелян в упор немцами.
 Сергей Комендант (27) — Герой Советского Союза.
 Ларраньяга, Хесус (40) — баскский революционер, подпольщик-антифранкист и член руководства Коммунистической партии Испании.
 Павлович, Драган — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии (посмертно). Попался в засаду и был расстрелян в упор немцами.
 Траншель, Владимир Андреевич (74) — российский и советский ботаник, миколог. Предложил новый метод изучения ржавчинных грибов, названный «методом Траншеля».

22 января 

 Бетаки, Павел Васильевич (53) — советский художник-постановщик. Погиб в блокадном Ленинграде.
 Лосев, Олег Владимирович (38) — советский физик и изобретатель. Открыл кристадинный эффект. Умер от голода в блокадном Ленинграде.
 Майский, Сахип Нурлугаянович (41) — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1940), командир батальона 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 13-й армии, капитан. Умер от ран в госпитале.
 Петров, Рачо (80) — болгарский политический и военный деятель, премьер-министр Болгарии (1901, 1903—1906)
 Пыльнов, Григорий Дмитриевич (34) — советский спортсмен и тренер, восьмикратный чемпион СССР. Погиб на фронте Великой Отечественной войны.
 Сикерт, Уолтер (81) — английский художник переходного периода между импрессионизмом и модернизмом
 Сяо Хун (30) — китайская писательница и поэтесса, одна из «четырёх талантливейших женщин Республики»

23 января 
 Паперник, Лазарь Хаймович (23) — участник Великой Отечественной войны, красноармеец, снайпер, заместитель политрука, Герой Советского Союза (посмертно), погиб в бою за деревню Хлуднево.

24 января 
 Годлевский, Винцент (55) — католический священник, руководитель националистического белорусского подполья в годы немецкой оккупации. Расстрелян немецкими оккупантами.
 Сахип Майский (41) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

25 января 
 Адрианов, Сергей Александрович — русский литературный критик, публицист, историк литературы, переводчик. Умер в блокадном Ленинграде.
 Крымский, Агафангел Ефимович (71) — украинский советский историк, писатель, переводчик, востоковед, тюрколог и семитолог, один из организаторов (1918) и академик Академии наук (АН) Украины. Умер в ссылке в Кустанае.
 Соколов, Анатолий Михайлович (30) — участник Великой Отечественной войны, военный комиссар эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка Калининского фронта, батальонный комиссар. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою
 Энгельгардт, Борис Михайлович — российский филолог, литературовед и переводчик, сын М. А. Энгельгардта. Умер в блокадном Ленинграде.

26 января 

 Башмаков, Пётр Дмитриевич — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны. Умер от болезни.
 Романов, Константин Константинович (59) — русский советский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, археолог, этнограф, преподаватель. Умер от голода в блокадном Ленинграде.
 Хаусдорф, Феликс (73) — немецкий математик еврейского происхождения, один из основоположников современной топологии. Автор теоремы Хаусдорфа, метрики Хаусдорфа и размерности Хаусдорфа, открыватель хаусдорфова пространства. Покончил жизнь самоубийством перед отправкой в нацистский концлагерь.

27 января 
 Адонц, Николай Георгиевич (71) — армянский советский общественный деятель, историк.
 Мегла, Винко (20) — югославский словенский антифашист, партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии (посмертно). Убит в перестрелке немецкими оккупантами.
 Ян Юнкур (род. ), эстонский военный офицер, полковник.

28 января 

 Есауленко, Владимир Венедиктович — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, командовал ротой 71-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии 56-й армии Южного фронта Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Лукьянов, Александр Михайлович (22) — советский лётчик-истребитель, младший лейтенант, командир звена 159 истребительного авиаполка, Герой Советского Союза, погиб в бою
 Серебреников, Виталий Степанович (79) — русский писатель, психолог и педагог. Умер в блокадном Ленинграде.
 Сиглер, Эдвард (60) — американский гимнаст и легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Ээнпалу, Каарел (53) — эстонский государственный деятель, Государственный старейшина Эстонии (1932), премьер-министр (1938—1939). Репрессирован, умер в советском лагере

29 января 
 Герасименко, Иван Саввич — участник Великой Отечественной войны, командир отделения стрелков в составе 229-го стрелкового полка 285-й дивизии (52-я армия Волховского фронта), Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Гринберг, Владимир Ариевич (46) — российский советский живописец, график и педагог. Умер в блокадном Ленинграде.
 Красилов, Александр Семёнович — участник Великой Отечественной войны, стрелок в составе 229-го стрелкового полка 285-й дивизии (52-я армия Волховского фронта), Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Молчанов, Николай Степанович — советский журналист и литературовед, второй муж О. Ф. Берггольц. 
 Найдёнов, Василий Иванович (48) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Черемнов, Леонтий Арсентьевич — участник Великой Отечественной войны, стрелок в составе 229-го стрелкового полка 285-й дивизии (52-я армия Волховского фронта), Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.

30 января

31 января 
 Пономарёв, Николай Николаевич — советский конструктор электроизмерительных приборов. Умер в блокадном Ленинграде.